La Türkiye Basketbol Ligi 2015-2016 è stata la 47ª edizione della seconda divisione turca di pallacanestro maschile. La 1ª edizione con il nome di Türkiye Basketbol Ligi.

Classifica finale

Play-off

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2015
Pallacanestro nel 2016
Türkiye Basketbol Ligi 2015-2016